Kevin J. Anderson, een Amerikaans sciencefictionschrijver
Kevin Anderson (tennisser), een Zuid-Afrikaans tennisser
Kevin Anderson (acteur), een Amerikaans acteur
Kevin Anderson (wetenschapper), Brits hoogleraar en klimaatdeskundige